Пастка — спеціальне знаряддя для лову звірів
 Пастка — хитрий маневр, прийом для заманювання противника в невигідне, небезпечне становище
 Пастка — прийом у шахах, спроба спровокувати противника на уявно вигідне, але хибне продовження

Кінематограф 

 «Пастка» (1928) — американська драма режисера Джона Френсіса Діллона
 «Пастка» (1966) — білоруський радянський художній фільм.
 «Пастка» (1974) — румунський детективний бойовик режисера Маноле Маркуса
 «Пастка» (1989) — американський бойовик
 «Пастка» (1990) — азербайджанський радянський художній фільм.
 «Пастка» (1993) — український телевізійний міні-серіал режисера Олега Бійми за мотивами повісті І. Франка «Перехресні стежки»
 «Пастка» (1998) — американський кінофільм режисера Пітера Ляпіса
 «Пастка» (1999) — американський пригодницький фільм режисера Джона Амієла за сценарієм Рональда Бейса, Вільяма Бройлса та Майкла Герцберга
 «Пастка» (2007) — російський фільм режисера Хуата Ахметова
 «Пастка» (2007) — копродуційна стрічка Срдана Голубовича
 «Пастка» — російсько-український телесеріал вперше показаний у 2013 році
 «Пастка» (2017) — американський фільм жахів режисера і сценариста Джордана Піла